HMAS Ararat (K34), een Australisch korvet van de Bathurstklasse.
 HMAS Ararat (ACPB 89), een Australisch patrouilleschip van de Armidaleklasse.